Lagunillas peut désigner :

Toponymes

Lagunillas : chef-lieu de la province de Cordillera ;

Lagunillas : ville du pays.

Lagunillas : l'une des 113 municipalités de l'État de Michoacán ;
 Lagunillas : une localité de l'État de Basse-Californie du Sud.

Lagunillas : chef-lieu de la municipalité de Sucre dans l'État de Mérida ;
 Lagunillas : capitale de la paroisse civile de Venezuela dans la municipalité de Lagunillas dans l'État de Zulia
 Lagunillas : municipalité dans l'État de Zulia.

Homonymie de toponyme